Mai of MAI kan verwijzen naar vele personen of zaken.

Afkortingen
Als afkorting kan MAI staan voor:
Maria Austria Instituut, een fotoarchief in Amsterdam;
Medical Assistance International, een Nederlands medisch bedrijf;
Miami Air International, een Amerikaanse vliegmaatschappij.

Personen
Mai Spijkers, een Nederlands uitgever;
Mai Nakamura, een voormalig Japans zwemster;
Mai Tai (popgroep), een voormalig Nederlands discotrio;
Mai Tai (pornoster), een pornoster.

Geografie
Vallée de Mai, een natuurgebied op Praslin, een van de eilanden van de Seychellen;
2 Mai, een badplaats aan de Zwarte Zeekust in het zuidoosten van Roemenië;
Chiang Mai (provincie), een provincie in het noorden van Thailand;
Amphoe Mueang Chiang Mai, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand;
Chiang Mai (stad), de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand;
Bisdom Chiang Mai, een rooms-katholiek bisdom in Thailand.

Overig
Mai HiME, een Japanse anime-serie;
Internationale Luchthaven Chiang Mai, een luchthaven bij de gelijknamige Thaise stad;
1 Mai, een metrostation in Boekarest;
 Maï-Maï - Kata Katanga, een onafhankelijkheidsbeweging in Congo-Kinshasa 
Mai Tai (cocktail), een bekende cocktail.